Maria Ana de Espanha (1608-1646) — infanta de Espanha e arquiduquesa de Áustria, filha de Filipe III de Espanha e imperatriz da Alemanha pelo seu casamento com Fernando III da Germânia;

 Maria Ana de Áustria (1610-1665) — arquiduquesa de Áustria, filha de Fernando II da Germânia e duquesa da Baviera pelo seu casamento com Maximiliano I, Eleitor da Baviera;

 Mariana de Áustria, Rainha de Espanha (1634-1696) — arquiduquesa de Áustria, filha do imperador Fernando III da Germânia e rainha de Espanha pelo seu casamento com Filipe IV de Espanha;

 Maria Ana de Áustria, Rainha de Portugal (1683-1754) — arquiduquesa de Áustria, filha do imperador Leopoldo I da Germânia, rainha de Portugal pelo casamento com D. João V;

 Maria Ana de Áustria (1718-1744) — arquiduquesa da Áustria, filha do imperador Carlos VI, irmã de Maria Teresa de Áustria e governadora dos Países Baixos Austríacos;

Maria Ana da Áustria (1770–1809) — arquiduquesa da Áustria, filha do imperador Leopoldo II do Sacro Império Romano-Germânico.

Maria Ana de Áustria (1804-1858) — arquiduquesa da Áustria, filha do imperador Francisco I da Áustria, sem aliança.

Desambiguações de antropônimos